Појам Фултон може да се односи на:
Фултон (Алабама), град у САД у држави Алабама
Фултон (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
Фултон (Мисури)
Фултон (Њујорк), град у САД у држави Њујорк
Фултон (Тексас), град у САД у држави Њујорк

Особе 
 Роберт Фултон